La Division 1 1975/76 fue la 38ª temporada del fútbol francés profesional. Nantes resultó campeón con 58 puntos, obteniendo su cuarto título de liga.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 

Victoria: 2 puntos
Empate: 1 punto

Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1977-78:
 Racing Estrasburgo: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo B
 Mónaco: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo A
 Rouen: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso

Goleadores

Referencias

Enlaces externos
 ceroacero.es

1977
Fútbol en 1976
Fútbol en 1977